

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1990-1991

Verdetti
 S.G.Amsicora Cagliari: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1989
Sport nel 1990